

Patronyme 

 Aleksandr Berko (1910-1943), aviateur soviétique
 Erich Berko (né en 1994), footballeur germano-ghanéen

Voir aussi 
 Berkō (rune)
 nom de l'astéroïde : (95179) Berkó